Regierung Leburton steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Leburton I 
 Regierung Leburton II